Gallina ima više značenja:

Italija 
 Gallina, Cuneo
 Gallina, Siena
 Gallina, Siracusa

Sjedinjene Smeričke Države 
 Gallina, New Mexico